Das Benson & Hedges Irish Masters 1981 war ein professionelles Snooker-Einladungsturnier im Rahmen der Saison 1980/81. Zum ersten Mal in der Turniergeschichte gelang es einem Spieler, seinen Titel zu verteidigen und somit das Irish Masters zwei Mal zu gewinnen: Ex-Weltmeister Terry Griffiths setzte sich in einem rein walisischen Finale mit 9:7 gegen den sechsfachen Weltmeister Ray Reardon durch. Mit einem 93er-Break spielte Griffiths zusätzlich auch das höchste Break des Turniers.

Preisgeld 
Zum wiederholten Male sponserte Benson & Hedges das Turnier. Im Vergleich zum Vorjahr stieg verdoppelte sich das Preisgeld fast, wobei von den 15.300 Pfund Sterling etwa ein Drittel auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Im Gegensatz zum Vorjahr nahmen statt acht Spielern zehn Spieler teil, sodass eine weitere Runde nötig war, da im Gegensatz zum Vorjahr wieder direkt im K.-o.-System gespielt wurde. Die Erstrunden- und Viertelfinalspiele wurde im Modus Best of 7 Frames, die Halbfinalpartien im Modus Best of 11 Frames und das Endspiel im Modus Best of 17 Frames gespielt.

Finale 
Der Waliser und Weltmeister von 1979 Terry Griffiths hatte erst durch einen Sieg im Decider seiner Halbfinalpartie den Finaleinzug geschafft. Der Vorjahressieger traf auf den sechsfachen Weltmeister und Landsmann Ray Reardon, der ebenfalls im Halbfinale erst im Decider gewonnen hatte.

Reardon, der bereits 1979 im Finale des Turniers stand und damals gegen Doug Mountjoy verloren hatte, erwischte des besseren Start und ging mit 0:2 und 2:3 in Führung. Anschließend drehte Griffiths das Match und verteidigte nach einem Ausgleich Reardons diese zum Stande von 5:4. Anschließend gelang es jedoch Reardon, das Match zu drehen, doch Griffiths ging seinerseits wider in Führung. Reardon glich aus, bevor Griffiths den nächsten Frame zum 8:7 holte. Mit einem 93:0 im 16. Frame gewann anschließend Griffiths Frame, Match und Turnier.

Einzelnachweise 

1981
Snookerveranstaltung 1981
Billardturnier in Kill (County Kildare)